La Part-Dieu, een wijk in de Franse stad Lyon
 La Part-Dieu (winkelcentrum), het belangrijkste winkelcentrum van Lyon
 Station Lyon-Part-Dieu, het hoofdstation van Lyon
 Gare Part-Dieu - Vivier Merle (metrostation), een metrostation in Lyon